Cette page contient les pages d'homonymie de Mackensen et von Mackensen.

Patronyme 

 August von Mackensen (1849-1945), un maréchal allemand ;
 Eberhard von Mackensen (1889-1969), un général allemand ;
 Fritz Mackensen (1866-1953), un peintre allemand de l'Art nouveau ;
 Isabel Mackensen-Geis (1986-), une femme politique allemande du Parti social-démocrate ;
 Michael Mackensen (1949-), un archéologue allemand.

Voir aussi 
 Groupe d'armées von Mackensen, nom donné successivement à trois grandes unités conjointes des Empires centraux pendant la Première Guerre mondiale
 Classe Mackensen, la dernière classe de croiseurs de bataille, mis en construction pour la Marine Impériale allemande au début du xxe siècle